Příjmení Mikulík nosí více významných osobností:

 Milan Mikulík (* 1980) – český lední hokejista
 Miroslav Mikulík (* 1973) – český fotbalista, obránce
 Pavol Mikulík (1944–2007) – slovenský herec
 Svojmír Mikulík (1865–1952) – český inženýr a těsnopisec
 Zbyněk Mikulík (1947–2012) – český filmový zvukař a pilot

Česká příjmení
Slovenská příjmení